Je dis aime () — второй студийный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
На Je dis aime Матье уже начал придумывать свой собственный маленький мир с его персонажами и сумасшедшими историями. Слово Aime (Люби) созвучно по произношению с буквой М — намёк на персонажа -М-. Подобные созвучия используются и в других песнях, например, в двух, написанных бабушкой музыканта — Андре: уже названной Je dis aime и Bonoboo (бонобо — это карликовые шимпанзе), а также Mama Sam (сравнивается с американским дядей Сэмом) и Le Festival de connes (высмеивается Фестиваль в Каннах, Канны по-французски — Cannes, а Connes же — идиоты, получается «фестиваль идиотов»). По звучанию альбом являет собою замечательное разнообразие музыкальных жанров, начиная с 70-х, объединённых в одно целое. На песни Je dis aime, Je dis aime и Bonoboo были сняты клипы.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Je dis aime на Amazon.com 

Рок-альбомы
Альбомы 1999 года
Альбомы Матье Шедида